Zoya steht für:
 Soja (Vorname), russischer weiblicher Vorname
 (1793) Zoya, Asteroid des Hauptgürtels